Az Airton ismeretlen eredetű férfinév.


Gyakoriság
A 2000-es és a 2010-es években nem szerepel a 100 leggyakrabban adott férfinév között.

A teljes népességre vonatkozóan a 2000-es és a 2010-es években az Airton nem szerepelt a 100 leggyakrabban viselt férfinév között.

Névnapok

Híres Airtonok
 Ayrton Senna autóversenyző

Jegyzetek

További információk
 Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke

Magyar keresztnevek (A, Á)
Férfikeresztnevek (A, Á)
Ismeretlen eredetű magyar férfikeresztnevek